

Sciences et techniques

Chimie 
 NaH est le symbole de l'hydrure de sodium.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 nah est le code ISO 639 de la langue nahuatl.

Culture et société

Religion 
 Nah est l'abréviation du Livre de Nahum, dans l'Ancien Testament.

Transports 
 NAH est le code AITA de l'aéroport de Naha, en Indonésie.
 NAH est le code de la gare ferroviaire d'Aschaffenburg, en Allemagne.